Наама, Ноема () — еврейское женское имя:

 Ноема (дочь Ламеха)
  — жена Соломона, мать Ровоама.

См. также 
 Нахема — демоница в иудейской мифологии
 Ноеминь ()
 Наоми ()